Saïdane est le patronyme de plusieurs personnalités :
Fatma Ben Saïdane, actrice tunisienne.
Laurent Saïdane, karatéka français.

Homonymie de patronyme